Conférence Borland (Borcon) 2006

La conférence annuelle de Borland est un événement international dans lequel des centaines de développeurs se tiennent informés des dernières nouveautés. En cinq jours, plus de 25 sessions sont organisées.

C'est un partage d'expérience entre développeurs, chefs de projets et directeurs techniques, qui utilisent les mêmes outils et relèvent les mêmes défis.

Produits

C++Builder
 Win32
 Applications serveurs TCP/IP (François Piette)
 Composants Indy (Félix Guillemot)
 Intégration d'états Crystal Reports dans vos application (Renaud Garnier)
 Manipulation de documents XML (Jean-Philippe Bempel)
 Web 2.0
 Mise à jour de logiciels via internet (François Piette)
 Recherche sémantique, Extraction d'Informations, Questions-Réponses : la prochaine révolution du Web (François-Régis Chaumartin)
 Reporting sur le web avec Crystal Reports (Renaud Garnier)
 Techniques du Web 2.0 (Nicolas Mussat)
 Modèlisation et méthodologies agiles
 Je suis agile et je me soigne en 30 minutes (Michel Zam)
 L'art du code (Jean-Pierre Planas)
 Une banale histoire d'espace-temps (Michel Zam)

Delphi
 Win32
 Applications serveurs TCP/IP (François Piette)
 Comment bien continuer avec Delphi (Stéphane Jouanneau)
 Composants Indy (Félix Guillemot)
 Intégration d'états Crystal Reports dans vos applications (Renaud Garnier)
 Manipulation de documents XML (Jean-Philippe Bempel)
 Mise à jour de logiciels via internet (François Piette)
 Web 2.0
 Composants web avancés : Treeview (Nicolas Mussat)
 Consommer des Feed RSS (Sylvain James)
 Mise à jour de logiciels via internet (François Piette)
 Moteur de recherche plein texte (Jean-Philippe Bempel)
 Recherche sémantique, Extraction d'Informations, Questions-Réponses : la prochaine révolution du Web (François-Régis Chaumartin)
 Reporting sur le web avec Crystal Reports (Renaud Garnier)
 Techniques du Web 2.0 (Nicolas Mussat)
 Trombinoscope (Nicolas Mussat)
 .NET
 Comment bien continuer avec Delphi (Stéphane Jouanneau)
 Composants web avancés : Treeview (Nicolas Mussat)
 Mise à jour de logiciels via internet (François Piette)
 Manipulation de documents XML (Jean-Philippe Bempel)
 Recherche sémantique, Extraction d'Informations, Questions-Réponses : la prochaine révolution du Web (François-Régis Chaumartin)
 Surveillance des événements du système de fichiers (Sylvain James)
 Modèlisation et méthodologies agiles
 Je suis agile et je me soigne en 30 minutes (Michel Zam)
 L'art du code (Jean-Pierre Planas)
 Une banale histoire d'espace-temps (Michel Zam)

JBuilder
 Eclipse
 Présentation de la prochaine version de JBuilder "Peloton" (William Wittwer)
 J2EE
 Comprendre Java Content Repository et WinFS (Sami Jaber)
 Conduite de projets Java ou J2EE avec JBuilder et Apache Maven (Jean-François El Fouly)
 iBATIS, un framework JDBC (Nicolas Dasriaux)
 Le meilleur des nouveautés de JBuilder 2006 (William Wittwer)
 Manipulation de documents XML (Jean-Philippe Bempel)
 Utilisation Jodatime (API Open Source) avec Java J2EE (Marc Godin)
 Web 2.0
 Applications internet riches (RIA) avec Ajax et Java/J2EE (Jean-François El Fouly)
 Composants web avancés : Treeview (Nicolas Mussat)
 Consommer des Feed RSS (Sylvain James)
 Moteur de recherche plein-texte (Jean-Philippe Bempel)
 Techniques du Web 2.0 (Nicolas Mussat)
 Trombinoscope (Nicolas Mussat)
 Modèlisation et méthodologies agiles
 Je suis agile et je me soigne en 30 minutes (Michel Zam)
 L'art du code (Jean-Pierre Planas)
 Une banale histoire d'espace-temps (Michel Zam)

XMLRAD
 Win32
Trombinoscope (Nicolas Mussat)
 [Web 2.0]
 Consommer des Feed RSS (Sylvain James)
 Moteur de recherche plein-texte (Jean-Philippe Bempel)
 Recherche sémantique, Extraction d'Informations, Questions-Réponses : la prochaine révolution du Web (François-Régis Chaumartin)
 Reporting sur le web avec Crystal Reports (Renaud Garnier)
 Techniques du Web 2.0 (Nicolas Mussat)
 .NET
 Composants web avancés : Treeview (Nicolas Mussat)
 Modèlisation et méthodologies agiles
 Une banale histoire d'espace-temps (Michel Zam)
 Je suis agile et je me soigne en 30 minutes (Michel Zam)

Keynotes
 Stratégie Borland (David Intersimone)
 Demain, du logiciel aux services (Ivan Becerril)
 Salons de discussion
 Infrastructure de la BorCon online (Jerome Vollet)
 Refonte complète du SI en HTTP / Web 2.0 ? (Marie-Noëlle Guiraud)

Lien Officiel
http://fr.delos.us/DelosBin/Delos.dll/ServePage?URL=Borcon2006/index.htm&WEB_ID=141283673

Borland